Jeruk (Bandar)
 Jeruk (Bogorejo)
 Jeruk (Kraton)
 Jeruk (Lakarsantri)
 Jeruk (Pangkalan Baru)
 Jeruk (Miri)
 Jeruk (Randublatung)
 Jeruk (Selo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing